Super Trouper peut désigner :
 Super Trouper, album du groupe ABBA ;
 Super Trouper, chanson du groupe ABBA ;
 Super Trouper, projecteur de poursuite de forte puissance.